Johann Michael Mettenleiter ist der Name folgender Personen:

* Johann Michael Mettenleiter (Grafiker) (1765–1853), deutscher Grafiker und Kupferstecher
 Johann Michael Mettenleiter (Musiker) (1791–1853), deutscher Komponist